Polinik – szczyt w Wysokich Taurach, w Alpach
 Polinik (Polinejkes, gr. Polyneikes, łac. Polynices, Polynaeces) – w mitologii greckiej królewicz tebański, syn Edypa

Zobacz też 
 Polyneikes – planetoida o numerze katalogowym 20947